La Avenida Massachusetts puede referirse a:
 Avenida Massachusetts (Boston), Massachusetts.
 Avenida Massachusetts (línea Naranja), una estación en la Línea Naranja MBTA.
 Avenida Massachusetts (línea Plata), una estación en la Línea Plata MBTA.
 Avenida Massachusetts (Indianápolis), Indiana.
 Avenida Massachusetts (Washington D. C.).
 Avenida Massachusetts (Halifax), Nueva Escocia, Canadá.
 Avenida Massachusetts (Tranvía de San Diego), una estación en la Línea Naranja MTS en San Diego, California.